Električne mreže, spojevi električnih elemenata
Elektroenergetski sustav, a posebno prijenos i distribucija električne energije